El término AM (también, Am o am), usado como sigla o como abreviatura, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a a. m., la abreviatura para el horario terrestre transcurrido desde la medianoche hasta antes del mediodía, denominado ante meridiem (según este sistema, el mediodía no es 12 a. m., ni tampoco 12 p. m., sino simplemente 12 m. o 12 h.) (Observación.- Este sistema no se utiliza en todos los países.);
 al código ISO 639-1 para el idioma amhárico;
 a Am, símbolo del elemento químico americio;
 a Am, abreviatura del attómetro, la unidad de longitud de escala subatómica;
 a AM, abreviatura de amplitud modulada, la modulación de la amplitud de las ondas de radio;
 a AM, un programa de televisión de Argentina;
 a BR-AM, el código de Estado de Amazonas;
 a .am, el dominio de nivel superior geográfico de Armenia;
 a AM, el quinto álbum de la banda británica Arctic Monkeys;
 a AM, abreviatura de Anno Mundi, fecha desde la creación del mundo, según la tradición judeocristiana;
 a Am, la tonalidad musical de la menor, en el sistema estadounidense de abreviación;
 a Am - clima tropical monzónico, según la clasificación climática de Köppen;
 a a.M.: Antes del Mashiaj (Antes del Mesías).

Enlaces externos